Helen of Troy – tytułowy wiersz Sary Teasdale z tomiku Helen of Troy and Other Poems, wydanego w 1911. Utwór ma formę monologu dramatycznego, wypowiadanego przez Helenę Trojańską. Został napisany wierszem białym.

Wild flight on flight against the fading dawn
The flames' red wings soar upward duskily.
This is the funeral pyre and Troy is dead
That sparkled so the day I saw it first,
And darkened slowly after, I am she
Who loves all beauty—yet I wither it.
Why have the high gods made me wreak their wrath —
Forever since my maidenhood to sow
Sorrow and blood about me? See they keep
Their bitter care above me even now.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Sary Teasdale
Utwory literackie z 1911
Monologi dramatyczne
Utwory literackie napisane wierszem białym